Smoke on the Water – składanka zespołu Deep Purple wydana w roku 1998.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 AllMusic – Smoke on the Water

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1998